Heiliger Fabian oder Sankt Fabian steht für:

 Fabianus, Fabian (vor 200–250), Bischof in Rom und Märtyrer
 Fabianstag, 20. Januar, Gedenktag des Heiligen, Lostag
 sowie zahlreiche Kirchen zu Ehren des Bischofs, siehe Fabianskirche